Carl Kullberg kan syfta på:

 Carl Kullberg (1742–1808), svensk präst 
 Carl Anders Kullberg (1815–1897), svensk skald och översättare
 Karl af Kullberg (1813-1857), svensk adelsman och författare

Se även 
 Carl Cullberg